Яна Саленко, Яна Анатольевна Саленко (, ) — украинская и немецкая прима-балерина Государственного балета Берлина, гостевая солистка лондонского Королевского балета, танцующая в Ковент-Гардене и на сценах многих известных театров мира, лауреат престижных международных конкурсов и фестивалей.

Биография 
Яна Саленко родилась в Киеве в 1983 году. Её родители работали в сфере обслуживания. Отец Анатолий Саленко был швейцаром киевской гостиницы «Лебедь» (), а мать — поваром. Кроме дочери в их семье росли ещё четыре сына. Сначала трёхлетнюю Яну отдали на фигурное катание, в шесть лет она вошла в тройку отобранных из ста претенденток при поступлении в киевскую школу художественной гимнастики Ирины Дерюгиной. В балет Яна пришла только в 12 лет, когда потеряв интерес к спорту, по совету отца начала учиться в хореографическом колледже «Кияночка». Через два года педагог Травиата Ивановна Самойленко посоветовала одарённой девочке поступать в профессиональную школу.

Из знаменитого балетного училища в Санкт-Петербурге имени Агриппины Вагановой Яне приходило приглашение. Однако родители решили отправить её с братом в детскую «Школу хореографического мастерства Вадима Писарева» при Донецком театре оперы и балета, в котором после завершения обучения Яна два года (2000—2002) была солисткой, а вернувшись в Киев, стала прима-балериной Национальной оперы Украины.

Со своим будущим мужем, берлинцем Марианом Вальтером (), балерина познакомилась в 2004 году на международном танцевальном конкурсе в Вене, где они оба завоевали золото в своих номинациях. «Обнялись, чтобы поздравить друг друга, да так и не смогли расстаться» — вспоминает Яна.

После свадьбы молодая пара всерьёз задумались, какой город выбрать местом для постоянного проживания — Киев или Берлин. Яна не владела немецким языком, но перспективы карьерного роста в столице Германии её мотивировали. В 2005 году она уже была солисткой, а через два года прима-балериной Государственного балета Берлина, где её муж Мариан Вальтер танцевал с 2002 года. Артисты этого ансамбля выступают на сценах разных берлинских театров — Берлинская государственная опера, Немецкая опера, Комише опер, Театр Шиллера.  

Включивший Яну в балетную труппу Владимир Малахов сначала сомневался, что при маленьком росте (158 см) она получит много ведущих ролей, но случилось обратное. Пресс-секретарь Берлинской  государственной оперы Мари-Тереза Фолькмер () отмечала: «В танце Яны Саленко великолепная техника сочетается с замечательной грацией и легкостью. Она постоянно расширяет свой репертуар и в классическом танце, и в модерне и приковывает внимание зрителей уникальной смесью скромности и самоуверенности». На её карьерный рост не повлияла смена главных хореографов Государственного балета Берлина — вслед за Владимиром Малаховым в 2014 году пришёл испанец Начо Дуато, а в 2016 году немка Саша Вальц. Яна обозначает своё отличие от некоторых танцовщиков русской школы, которые нередко упираются: «Меня так не учили, меня не переучишь». Она наоборот свободно открывается новому. Ей нравится хореография Начо Дуато на грани невозможного, работа в жанрах неоклассики и модерна. Её интересует сложная техника импровизации Уильяма Форсайта, у которого она мечтает что-нибудь станцевать. Своим кумиром Саленко называет французскую прима-балерину Сильви Гиллем. Им удалось даже лично пообщаться. Яна признаётся, что замерла от восторга: «Она разговаривает со мной! Она играет с моим ребёнком!». По словам украинско-немецкой балерины, она принимает всё, что предлагает ей жизнь, и очень редко отказывается от новых возможностей.

Яна считает балет искусством идеального тела. Она не скрывает проблем, с которыми сталкивалась. В период учёбы ей приходилось бороться с анорексией, последовательно искать путь «от ненависти до любви» к своему телу. Беременность Яна воспринимает как что-то неземное, считает, что самое красивое — это создавать жизнь внутри себя. 
 
Несколько раз Яна получала серьёзные травмы, поэтому стала очень внимательно относиться к своему телу, о чём подробно рассказывает, отвечая на вопросы журналистов про выработанные собственные правила ежедневных упражнений в зале на пуантах. Она говорит, что на первом этапе обучения в балетной школе не снимала пуанты почти круглосуточно.

Но ещё более опасным, чем физические травмы, оказался срыв в 26 лет, когда, уже будучи неоднократной медалисткой балетных конкурсов, Яна Саленко потеряла интерес к карьере: «Я больше ничего не хотела, мне казалось, что я уже достигла всего. Что меня ждало? Ещё один театр? Все те же классические партии? Ещё сотни перелётов и переездов? Я начинала ненавидеть свою работу». Восстанавливаться после этого срыва ей помогали книги по психологии.

Общие у Яны с мужем взгляды на развитие хореографии и на ценности семейной жизни позволяют им, не прерывая балетной карьеры, уделять внимание родным и близким, растить своих детей. Первый их сын по имени Марлей появился на свет в 2009 году. Во время беременности Яна продолжала танцевать, но врач посоветовал ей на пятом месяце остановиться, потому что нельзя прыгать. Она послушалась, но рассказывает, что: «…где-то месяцев в восемь взмолилась: „Не могу сидеть! Может, я хоть что-то поделаю?“ Врач сказал: „Ладно“. И я занималась, тихо так, у станочка. Потом родила, а через две недели начала снова заниматься. Через два месяца я уже танцевала на сцене».

В 2017 году в киевском Дворце «Украина» состоялся гала-концерт Яны Саленко с участием мировых звёзд балета из Берлина, Лондона, Милана. Программа включала также премьерный показ фрагментов балета о любви и жизни Марлен Дитрих, образ которой по словам Яны ей очень близок: «…в какой-то степени я ассоциирую себя с ней».

Прима-балерина, приглашённая для интервью в украинскую студию «Ранок» перед гала-концертом, подарила для продажи на благотворительном аукционе телеканала «Интер» свои рабочие пуанты — как что-то очень для себя дорогое.

В мае 2019 года в семье появился второй сын, которого назвали Вильям. С месячным младенцем на руках в пачке и на пуантах Яна появилась на фотографиях в прессе и у себя в Инстаграм.

В июне 2019 года Яна Саленко была среди талантливых украинцев, приглашённых во дворец Бельвю — официальную резиденцию президента Германии. На этой встрече, организованной во время визита в Берлин нового президента Украины, супруги двух глав государств — Эльке Бюденбендер и Елена Зеленская затронули вопросы взаимодействия в сфере культуры.

11 июля 2019 года (через два месяца после рождения второго сына) Яна Саленко и её муж Мариан Вальтер участвовали в международном балетном представлении «Verden Ballet on Sylt» под открытым небом на острове Зильт. Яна исполняла партию «Умирающего лебедя».

В 2020 году из-за пандемии актуальность приобрели новые возможности выхода к зрителям. Столичный казахский театр «Астана Балет» пригласил к участию в своём спецпроекте «Театр онлайн» нескольких звёзд мирового балета, среди которых — Яна Саленко.

Репертуар 
Яна Саленко танцует в балетных постановках таких известных хореографов, как Август Бурнонвиль, Джордж Баланчин, Борис Эйфман, Фредерик Аштон, Владимир Малахов, Начо Дуато, Карлос Акоста, Юрий Бурлака,  и так далее.

Её репертуар включает ведущие роли и сольные партии в балетах — «Золушка», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта», «Дон Кихот», «Жизель», «Баядерка», «Эсмеральда», «Корсар». Фрагменты из классических и новых постановок прима-балерина показывает на фестивалях и гала-концертах в разных городах и странах.
 2006: Щецин
 2007: Тайбэй, Инсбрук, Пекин
 2008: Япония, Милан
 2009: Милан, Бильбао, Сингапур, Будапешт, Брно
 2010: Япония, Загреб, Братислава
 2011: Рига, Карлсруэ, Киев, Италия, Мюнхен,Словения, Загреб, Братислава
 2012: Рим, Москва, Лондон
 2013: Япония, Бухарест, Лондон
 2014: Санкт-Петербург, Алма-Ата, Лондон
 2015: Лондон, Брно
 2017: Рим, Гонконг, Киев
 2018: Гонконг, Токио
 2019: Зильт

Видеоинтервью 
 Звезда мирового балета Яна Саленко в студии «Утра» (20.10.2017) «Ранок з Інтером»
 Прима Берлінської опери, щаслива дружина і мама — Зіркова історія Яни Саленко (21.10.2017) «Сніданок з 1+1»
 Interview with Iana Salenko (26.02.2018) «Dance Channel TV»

Фильмография 
 «Щелкунчик» (DVD). В главных ролях — Яна Саленко и Мариан Вальтер. Хореография: Василия Медведева и Юрия Бурлаки, по исторической версии Мариуса Петипа и Льва Иванова, Государственный балет Берлина
 Чайковский, Па-де-де. В главных ролях — Яна Саленко и . Хореография: Джорджа Баланчина, Королевский балет
 «Спящая красавица» (DVD). В главных ролях — Яна Саленко и Мариан Вальтер. Хореография: Начо Дуато, Государственный балет Берлина

Награды 
Балерина завоёвывает призовые места, участвуя в различных международных балетных фестивалях и конкурсах.
 2002 — главный приз «Премии Дягилева» на конкурсе в Киеве
 2004 — главный приз «Премии Макаровой» на конкурсах в Вене и в Перми; третье место на конкурсе в Варне
 2005 — первое место на конкурсах в Хельсинки и в Нагое
 2010 — 
 В разные годы Яна Саленко была лауреатом премии «Dance Open» на фестивале в Санкт-Петербурге — 2012 (Гран-при), 2013, 2014, 2016.

Примечания

Ссылки 

 Ансамбль. Первые солистки
 «Лебединое озеро» Яна Саленко, Вадим Мунтагиров (13.10.2014) YouTube
 Прима-балерина берлинской Немецкой оперы Яна Саленко: интервью и фрагменты репетиции (18.10.2017) YouTube
 Яна Саленко и звезды Мирового балета. Киев (21.10.2017) YouTube